Дрозды — род птиц семейства дроздовых отряда воробьиных.

Персоналии 
 Дрозд, Андрей Николаевич (род. 1975) — белорусский футболист, вратарь.
 Дрозд, Валентин Петрович (1906—1943) — советский флотоводец, вице-адмирал.
 Дрозд, Василий (?—1665) — главарь повстанцев на Украине.
 Дрозд, Владимир Григорьевич (1939—2003) — советский украинский писатель, журналист и редактор.
 Дрозд, Георгий Иванович (1941—2015) — советский и украинский актёр, член национального Общества кинематографистов Украины.
 Дрозд, Григорий Анатольевич (род. 1979) — российский боксёр-профессионал.
 Дрозд, Дмитрий Михайлович (род. 1973) — белорусский историк и публицист.
 Дрозд, Евгений Ануфриевич (род. 1947) — белорусский писатель-фантаст, критик и переводчик.
 Дрозд, Максим Георгиевич (род. 1968) — российский и украинский актёр, сын Георгия Дрозда.
 Дрозд, Малгожата (род. 1957) — польская актриса театра, кино и телевидения, также актриса озвучивания.
 Дрозд, Наталья Ивановна — белорусский дипломат, профессор кафедры дипломатической и консульской службы ФМО БГУ.
 Дрозд, Николай Ильич (1926—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Дрозд, Ришард (1934—2012) — польский шахматист.

Прочее 
 «Дрозд» — советская система активной защиты танков.
 «Вице-адмирал Дрозд» — советский эсминец, до 1943 года носивший название «Стойкий».
 «Вице-адмирал Дрозд» — советский большой противолодочный корабль Северного флота ВМФ СССР.
 МР-661К «Дрозд» — российский пневматический пистолет-пулемёт производства Ижевского механического завода.

См. также 
 Дрозденко

Примечания